Tamburi Investment Partners S.p.A. (nota anche con l'acronimo di TIP) – investment e merchant bank  italiana quotata alla Borsa di Milano
 Tamburi – strumento musicale
 Jenny Tamburi – attrice italiana
 Orfeo Tamburi – pittore italiano
 Tamburi (Taranto) – quartiere italiano della città di Taranto